Ahlqvist ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksis Ahlqvist, finnischer Eishockeyspieler
 Alfred Gustaf Ahlqvist (1838–1881), schwedischer Historiker und Schriftsteller
 August Ahlqvist (1826–1889), finnischer Sprachforscher
 Kerstin Ahlqvist (1927–2000), schwedische Skirennläuferin
 Thure Ahlqvist (1907–1983), schwedischer Boxer
 Timo Ahlqvist (* 1940), finnischer Eishockeyspieler 

Siehe auch:
 Ahlquist